La Bibliothèque rouge est une collection française d'essais sur le roman populaire, éditée par la maison d’édition Les Moutons électriques (créée en 2003). Son nom est un hommage aux fameuses collections « Bibliothèque verte » et « Bibliothèque rose » des éditions Hachette, ainsi qu'à l'éphémère « Bibliothèque rouge » de ces dernières, mise sur pied en 1975 sur la base des histoires les plus significatives d'Arsène Lupin.

Caractéristiques 
Codirigée par André-François Ruaud et Xavier Mauméjean, la collection est constituée d'essais originaux célébrant les grandes figures mythiques de la littérature populaire (Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Fantômas, Maigret, etc.), avec une importante iconographie. 

Rédigés par des écrivains qui se placent parmi les meilleurs spécialistes de chacun des personnages, avec la collaboration de chercheurs en matière de littérature populaire et policière, chaque volume propose en pièce maîtresse une biographie du héros — comme s’il avait existé, placé dans son contexte historique et culturel. Cette biographie est suivie d'une chronologie récapitulative et, selon les volumes, d’un article de contexte historique, d’un panorama des personnages proches, d’articles d’études sur des points précis de la carrière du personnage, son contexte éditorial, ses créateurs, ses adaptations dans d’autres média. 
  
Après dix-huit volumes selon cette formule, plus le treizième sous la forme d'un "dico des héros", ainsi que deux hors-série photographiques consacrés à des voyages sur la traces de héros populaires, la collection fête son sixième anniversaire avec un nouveau volume spécial, consacré aux lieux de Sherlock Holmes, et renouvelle son catalogue en proposant à partir du volume 20 une formule de biographies encore plus développées et ambitieuses, dont le visuel devient une couverture blanche portant une empreinte de main.

Titres publiés 
 Les Nombreuses vies d'Arsène Lupin (André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2005, nouvelle version en 2008
 Les Nombreuses vies de Sherlock Holmes (André-François Ruaud et Xavier Mauméjean), Les moutons électriques, 2005, nouvelle version réécrite et augmentée en 2011 publiée sous le titre Sherlock Holmes, une vie
 Les Nombreuses vies d'Hercule Poirot (André-François Ruaud et Xavier Mauméjean), Les moutons électriques, 2006
 Les Nombreuses vies de Fantômas (Étienne Barillier), Les moutons électriques, 2006
 Les Nombreuses vies de James Bond (Laurent Queyssi), Les moutons électriques, 2007
 Les Nombreuses vies de Maigret (Jacques Baudou), Les moutons électriques, 2007
 Les Nombreuses vies de Frankenstein (André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2008
 Les Nombreuses vies de Dracula (André-François Ruaud et Isabelle Ballester), Les moutons électriques, 2008
 Les Nombreuses vies de Malaussène (Nicolas Lozzi), Les moutons électriques, 2008
 Les Nombreuses vies de Conan (Simon Sanahujas), Les moutons électriques, 2008
 Conan le Texan (Simon Sanahujas et Gwenn Dubourthoumieu), Les moutons électriques, 2008
 Les Nombreuses vies de Nero Wolfe - Un privé à New York (André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2008
 Les Nombreuses morts de Jack l'Éventreur (André-François Ruaud et Julien Bétan), Les moutons électriques, 2008, nouvelle version en 2014 publiée sous le titre Jack l’Éventreur, les morts
 Le Dico des héros (André-François Ruaud) (dir.), Les moutons électriques, 2009
 Les Nombreuses vies de miss Marple (Jacques Baudou), Les moutons électriques, 2009
 Les Nombreuses vies de Cthulhu (Patrick Marcel), Les moutons électriques, 2009
 Les Nombreux mondes de Jane Austen (Isabelle Ballester), Les moutons électriques, 2009
 Les Nombreuses vies de Harry Potter (André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2009
 Sur la piste de Tarzan (Simon Sanahujas et Gwenn Dubourthoumieu), Les moutons électriques, 2010
 Les Nombreuses vies de Nestor Burma (Jacques Baudou), Les moutons électriques, 2010
 Les Nombreuses vies du polar provençal (Nicolas Lozzi), Les moutons électriques, 2011
 Géographie de Sherlock Holmes (André-François Ruaud et Xavier Mauméjean), Les moutons électriques, 2011
 Arsène Lupin, une vie (André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2011
 Hercule Poirot, une vie (André-François Ruaud et Xavier Mauméjean), Les moutons électriques, 2012
 A la poursuite de Dracula (Simon Sanahujas et Gwenn Dubourthoumieu), Les moutons électriques, 2012
 Londres, une physionomie (dir. André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2013
 Paris, une physionomie (dir. Alexandre Mare), Les moutons électriques, 2013

Liens externes 
 Site officiel de la collection
 Entretien sur le site du Cafard cosmique

Collection de littérature policière
Roman